Batalla de Derna puede referirse a:

Batalla de Derna (1805), entre un ejército mercenario estadounidense y fuerzas berberiscas, dentro de la Guerra de Trípoli.
Batalla de Derna (2011), entre el ejército leal al líder libio Muamar el Gadafi y los rebeldes, dentro de la Guerra de Libia de 2011.